Príncipe de Asturias est le nom de plusieurs bâtiments de l'Armada espagnole :

 le , une frégate de 30 canons lancée en 1714 ;
 le , un navire de ligne de 70 canons en service en 1716 à 1718 ;
 le , un brigantin de 14 canons lancé en 1770 ;
 le , un navire de ligne de 112 canons lancé en 1794 ;
 le , une corvette de 24 canons lancée en 1799 ;
 le , un paquebot du début du  ;
 le , un porte-avions lancé en 1988.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine espagnole